Иван Болтин:
 Болтин, Иван Васильевич (ок.1680—1736) — сподвижник Петра Великого, полковник, обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода и сибирский вице-губернатор.
 Болтин, Иван Никитич (1735—1792) — русский историк и государственный деятель.